Кее ():

 Кор Кее (1900—1997) — нидерландский органист и композитор.
 Пит Кее (1927—2018) — нидерландский органист и композитор, педагог.